1987 kan syfta på:

 1987 – ett år i den gregorianska kalendern
 1987 (låt) ‒ en låt av det svenska punkrock-bandet Noice från 1981
 1987 (musikalbum) ‒ rockbandet Whitesnakes album från 1987
 1987 (musikalbum av Cortex) ‒ punkbandet Cortex EP från 2018